Tepetzala kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepetzala, Puebla, ort, 
 Tepetzala, Veracruz, ort, Tehuipango,